UFC 245: Usman vs. Covington — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 14 декабря 2019 года на спортивной арене «T-Mobile Arena» в городе Парадайс (пригородная территория Лас-Вегаса), штат Невада, США.

Подготовка турнира 
Данный турнир отличался тем, что на нём было проведено сразу три титульных поединка.

Главным боем турнира стал бой за чемпионский титул в полусреднем весе между действующим чемпионом, а также победителем The Ultimate Fighter: American Top Team vs. Blackzilians, нигерийцем Камару Усманом и претендентом — бывшим временным чемпионом, американцем Колби Ковингтоном (на тот момент номер 2 в рейтинге).

Соглавным боем стал бой за чемпионский титул в полулёгком весе между действующим чемпионом Максом Холлоуэйем и претендентом Александром Волкановски (на тот момент номер 1 в рейтинге).

Также соглавным боем турнира стал бой за чемпионский титул в женском легчайшем весе между действующим чемпионом Амандой Нунис и претендентом Жермейн де Рандами (на тот момент номер 1 в рейтинге). Ранее соперницы уже встречались между собой в ноябре 2013 года на UFC: Fight for the Troops 3. Тогда Нунис победила техническим нокаутом в первом раунде.

Изменения в карде 
Ожидалось, что Сантьяго Понциниббио встретится с бывшим чемпионом в полусреднем весе Робби Лоулером. Тем не менее, Понциниббио вышел из боя 12 октября, сославшись на стафилококковую инфекцию . Несмотря на то, что до начала мероприятия оставалось более двух месяцев, матчмейкеры UFC решили полностью снять Лоулера с турнира вместо того, чтобы заменить ему соперника.

На этом турнире планировался бой между Серхио Петтисом и Кай Кара-Франсом в наилегчайшем весе. Однако, Петтис объявил в начале октября, что он занимался предложениями от других промоушенов после завершения своего предыдущего контракта и в настоящее время не участвует в боях под эгидой UFC. Кара-Франс в конечном итоге провёл бой с Брэндоном Морено.

Во время взвешивания бывший претендент на чемпионский пояс в женском легчайшем весе Джессика Ай, не смогла сделать вес, показав 131 фунт, что на пять фунтов больше, чем предел в весе 126 фунтов. Она была оштрафована на 30 % своего боевого гонорара, который достался её оппоненту Вивиани Араужу, и бой был проведен в промежуточном весе.

Участники турнира

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[**] Джессика Ай не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 30 % от своего гонорара в пользу соперницы.

Результаты турнира 

(ч) Действующий чемпион весовой категории, (#2) Позиция бойца в официальном рейтинге UFC Топ-15 весовой категории, (д) Дебютный бой в UFC

[**] Первоначально бой в женском наилегчайшем весе. Джессика Ай на взвешивании не смогла уложиться в лимит весовой категории.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Камару Усман vs. Колби Ковингтон
 Выступление вечера: Пётр Ян и Ирене Алдана

Гонорары бойцов 
Ниже приводится информация о выплатах бойцам по результатам турнира. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 4 650 500 долларов.

[1] Гонорар бойца за бой, [2] Дополнительная выплата за победу, [3] Бонус за выступление, [5] Штрафы,

[4] Выплата за соблюдение рекламных правил UFC (Promotional Guidelines Compliance pay) - спонсорская выплата компании Reebok 

[**] С гонорара Джессики Ай была удержана сумма $14 400 (30 % с выплаты за бой, без учёта остальных выплат) в пользу её соперницы Вивиани Араужо ввиду того, что Ай не смогла сделать вес.

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
17 декабря 2019 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Юрайя Фейбер (#12) покинул Топ-15 легчайшего веса после поражения на турнире.

См. также 
Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC